Souk El Had se poate referi la:
Souk El Had, localitate în provincia Boumerdès, Algeria
Souk El Had, localitate în provincia Relizane, Algeria